Mravinjac (Dubrovnik), dubrovačko prigradsko naselje
 Mravinjac (Goražde, BiH), naselje u općini Goražde, BiH